He Xian kan syfta på följande platser:

Kina 

 He Xian (härad i Kina), Anhui, 
 Babu Qu, härad, Guangxi, 

Robotskapade Kinaförgreningar